Лангуара́н, Ланґуаран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 21 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 972 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2287,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі люди 
 Ален Жиресс (1952—) — французький футболіст, чемпіон Європи 1984.

Посилання 

 Лангуаран на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії муніципалітету Лангуаран 
 [ Розташування муніципалітету Лангуаран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда